A 2019–20-as FIA World Endurance Championship szezon a széria történetének 8. szezonja volt. Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Automobile Club de l'Ouest (ACO) közös szervezésével került megrendezésre. A sorozatban Le Mans típusú autók és gyári típusú autók vettek részt. 
Két Le Mans-prototípus (LMP1, LMP2) és az utcai autókból átalakított, GT versenyautók (LMGTE Pro, LMGTE Am) alkották a négy kategóriájú bajnokságot.

Ez volt az utolsó szezonja az LMP1-es autóknak, ami egyben történelmi szezon is volt, hiszen 2012-től folyamatosan ezek a konstrukciók vettek részt a sorozat legmagasabb kategóriájában. Helyüket a modernebb Le Mans Hypercar típus veszi át 2021-től.

Az összetett pontrendszer bajnokai a 7-es rajtszámú gyári Toyota Gazzo Racing versenyzői, Mike Conway, Kobajasi Kamui és José María López lettek, míg a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt a 8-as autóval nyerte meg Sébastien Buemi, Brendon Hartley és Nakadzsima Kazuki.

Versenynaptár
Szezon közben, 2019. december 2-án a sorozat szervezői bejelentették, hogy törölni kellett a brazíliai São Paulo-i 6 órás autóversenyt különböző szponzori megállapodások meg nem valósulása miatt. Helyette a Circuit of the Americas rendezett versenyt. 2020 márciusában a koronavírus-járvány megelőzése érdekében az Amerikai Egyesült Államok közleményben tudatta, hogy az Amerikán kívülről érkező személyeket és csapatokat nem engedik be az ország terültére, így a Sebringi 12 órás versenyt is törölni kellett. 2020. március 16-án bejelentették, hogy a Spái 6 órás futam elhalasztásra került a kialakult járványügyi helyzet miatt. 2020. április 3-án a szervezők kiadtak egy megújult kalendáriumot, amiben a Spái 6 órás futam augusztus 15-re kapott időpontot, míg a törölt Sebringi 1000 mérföldes helyére egy második Bahreini 8 órás verseny került megrendezésre november 21-én.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzés:
 - Az LMP2-es kategória szabályzata értelmében, minden indulónak egységes motort kell használnia.

Nagydíjak

Eredmények
Pontrendszer

Versenyzők bajnoksága

LMP Versenyzők

LMGTE Pro Versenyzők

LMP2 Trophy

LMGTE Am Trophy

Konstruktőrök és csapatok bajnoksága
Világbajnoki címet az LMP1, illetve az LMGTE Pro kategóriában résztvevő csapatok között osztanak ki. Az LMP2, illetve LMGTE Am osztályban versenyző csapatok számára viszont serleget osztanak ki.

LMP1 Csapatok
A csapatok kizárólag a legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőjük után kapnak pontokat.

LMGTE Pro Csapatok
A csapatok kizárólag a legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőjük után kapnak pontokat.

LMP2 Csapatok

LMGTE Am Csapatok

Jegyzetek

További információk
 

2019–2020 a WEC-ben
WEC
WEC
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események